Herreruela de Oropesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herreruela de Oropesa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Herreruela de Oropesa (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar